Tjärnbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärnbergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tjärnbergstjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (8,78 ha)
Tjärnbergstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (3,86 ha)
Tjärnbergstjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Tjärnbergstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (7,15 ha)
Tjärnbergstjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Tjärnbergstjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn